O Campeonato Andorrano de Futebol de 2016-17 (catalão: 2016–17 Primera Divisió), ou Lliga Grup Becier por motivos de patrocínio, foi a vigésima segunda edição do maior campeonato de futebol andorrano. A temporada começou em 18 de setembro de 2016 e se concluiu em 21 de maio de 2017; os play-offs do rebaixamento ocorreram nos dias 28 de 31 de maio. o atual campeão era o Santa Coloma, que conseguiu neste ano outra vez, seu décimo primeiro título.

2016 no futebol
2017 no futebol
Competições de futebol da Andorra